Ironomyia är ett släkte av tvåvingar. Ironomyia ingår i familjen Ironomyiidae. 

Ironomyia är enda släktet i familjen Ironomyiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Ironomyia